Кабулов — тюркско- персидская фамилия; имеет женскую форму Кабулова.

 Известные носители 
 Кабулов, Васил Кабулович (1921—2010) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Кабулов, Гусейн Гасан оглы (род. 1965) — советский медицинский работник, доктор медицинских наук, профессор.
 Кабулов, Замир Набиевич (род. 1954) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Афганистане.

Кабулова 
 Кабулова, Саодат (1925—2007) — советская узбекская оперная певица и педагог, народная артистка СССР.
 Кабулова, Тамара Шалвовна (род. 1938) — председатель Исполкома Областного Совета Юго-Осетинской автономной области (1980—1986).

См. также 
 Кобулов